Il Gruppo II della Zona Americana (Americas Zone) è il secondo livello di competizione della Zona Americana, una delle tre divisioni zonali della Coppa Davis 2015.

Teste di Serie:
 
 
 
 

Altre: 
 
 
 
 

Formula: 8 squadre partecipanti. Torneo ad eliminazione diretta, suddiviso in quarti di finale, semifinali e finale. Solo la squadra vincitrice della finale viene promossa al Gruppo I nel 2016. Le 4 squadre sconfitte nei quarti di finale disputano delle semifinali parallele a quelle delle quattro vincitrici, in cui però le due sconfitte sono condannate alla retrocessione al Gruppo III nel 2016.

Tabellone

Primo turno

Venezuela vs. Costa Rica

Porto Rico vs. El Salvador

Messico vs. Bolivia

Cile vs. Perù

Play-off

Porto Rico vs. Costa Rica

Perù vs. Bolivia

Secondo turno

Venezuela vs. El Salvador

Cile vs. Messico

Terzo turno

Cile vs. Venezuela

Verdetti
Retrocesse al Gruppo III:  -

Voci correlate
Coppa Davis 2015 Zona Americana Gruppo I
Coppa Davis 2015 Zona Americana Gruppo III

Collegamenti esterni
 

Americhe II